The Fallen kan avse:

The Fallen / L.Wells – en dubbel A-side singel av den brittiska indierockgruppen Franz Ferdinand
The Fallen (film) –  en USA-amerikansk film från 2004.